Кинокомикс — многозначный термин:
 Киноэкранизация, основанная на комиксах. Не путать с близким понятием Супергеройский фильм.
 Ани-манга — комикс, созданный из кадров фильма или аниме.